Гватемала принимала участие в Летних Олимпийских играх 1976 года в Монреале в четвёртый раз в истории, но не завоевала ни одной медали. Делегация состояла из 28 спортсменов (26 мужчин и 2 женщины).

Интересным фактом является то, что в соревнованиях по конному спорту в троеборье выступили Рита де Луна и её родная внучка Сильвия.

Результаты

Конный спорт 

Спортсменов — 3

Парусный спорт 

Спортсменов — 2

Стрельба 

Спортсменов — 5

Тяжёлая атлетика 

Спортсменов — 1

Футбол 

Спортсменов — 19

 Группа В

Ссылки 
 www.sports-reference.com

Страны на летних Олимпийских играх 1976 года
1970-е годы в Гватемале